Метрополитен Сан-Паулу ( или просто Метро, ) — система линий метрополитена в Сан-Паулу. Является первым и крупнейшим метрополитеном Бразилии, а также самым загруженным метрополитеном Южной Америки. Линии 1—3 и 15 управляются Companhia do Metropolitano de São Paulo (CMSP), линия 4 — компанией ViaQuatro, линия 5 — компанией ViaMobilidade. Первый участок Синей линии «Жабакуара» — «Вила-Мариана» открыт 14 сентября 1974 года. Сегодня система состоит из 88 станций на пяти линиях обычного метрополитена и одной монорельсовой, суммарная длина которых составляет 96 км. Метрополитен перевозит более 5 млн человек в рабочие дни, а за год — более 1,3 млрд человек по данным 2018 года. Впервые в Бразилии и в Латинской Америке платформенные раздвижные двери были установлена на станции  в метрополитене Сан-Паулу в 2010 году. В метрополитене Сан-Паулу на всех станциях линий 4 и 15, и части станций линий 2, 3 и 5 установлены платформенные раздвижные двери. Их планируется установить на 41 станции линий 1, 2 и 3 к концу 2021 года, а также на всех станциях линии 5 к концу 2020 года.

Метрополитен работает каждый день с 4:40 утра до полуночи, кроме субботы, когда он работает до 1:00 ночи.

История 
Долгое время в Сан-Паулу, как и во всей Бразилии, метрополитену не придавалось большого значения. Основной упор делался на развитие автомобильного транспорта. Строительство метро в Сан-Паулу началось лишь в декабре 1968 с линии Norte-Sul (Север-Юг), переименованной позднее в линию 1 — Синюю. Первый пробный поезд прошёл в 1972 по маршруту «Жабакуара» — «Сауди». Регулярная эксплуатация началась лишь с 1974 года.

Линии 

В системе метрополитена насчитывается 6 линий, в том числе одна монорельсовая под номером 15. Они именуются по номеру и по цвету одновременно.

Перспектива 
Для мегаполиса с населением в 12 миллионов человек метрополитен Сан-Паулу — сравнительно небольшая транспортная система, испытывающая в часы пик значительные перегрузки. Большое значение придаётся «интеграции» метро с другими видами транспорта — автобусными станциями и пригородными поездами под управлением CPTM.

Оплата проезда 
Стоимость одноразового билета (Bilhete Único), который позволяет совершить одну поездку на метро (с учетом необходимых пересадок) и три поездки на автобусе в течение трех часов составляет R$ 7.48. Существует несколько дополнительных вариантов, которые позволяют экономить. Например, пополняемая Leisure Card – она стоит R$ 2.00, а стоимость поездки составит R$ 3.74. Билеты можно приобрести как в автоматах (там же можно и пополнить карту), так и в кассах. Проход на платформу станций осуществляется через турникеты.

Примечания

Ссылки 

 
 Метрополитен Сан-Паулу на сайте urbanrail.net
 Интерактивная карта метро Сан-Паулу

Сан-Паулу
Сан-Паулу